Канада може да се отнася за:

 Канада – държава в Северна Америка
 Канада (Нова Франция) – френско владение в Северна Америка
 Канада (философ) – индийски философ от 2. век пр.н.е.

 Ясумаса Канада – японски математик

 канада (каннада) – дравидски език, разпространен в югозападна Индия